Messac (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Messac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes